Terrace peut désigner :
Terrace, en Colombie-Britannique.
Le lac Terrace, en Californie.